Royal Knokke FC is een Belgische voetbalclub uit Knokke, een plaats in de provincie West-Vlaanderen. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 101 en heeft blauw en wit als kleuren.

Geschiedenis
Aan het begin van de twintigste eeuw werd de voetbalvereniging opgericht als Knocke FC. Bij de invoering van de stamnummers in 1926 kreeg Knokke stamnummer 101 toegekend.

In 1927 bereikte Knokke voor het eerst de nationale reeksen. De club eindigde zijn eerst seizoen in de nationale Bevorderingsreeksen, in die tijd het derde niveau, meteen tweede in zijn reeks, na AS Renaisien. Ook de volgende seizoenen eindigde Knokke telkens bij de besten van zijn reeks. In 1931 werd de Eerste Afdeling, de toenmalig Tweede Klasse, opgesplitst in twee reeksen, en werd het aantal clubs er verdubbeld. Dankzij zijn derde plaats mocht Knokke zo dat jaar mee promoveren, en bereikte zo voor het eerst in zijn bestaan die Tweede Klasse. Daar had Knokke het echter moeilijk. Het eerste jaar werd de degradatie nog vermeden, maar in 1933 eindigde de ploeg toch voorlaatste, en zakte zo na twee jaar terug naar Bevordering. Twee jaar later eindigde de club ook in Bevordering als voorlaatste, en degradeerde daarmee na acht seizoenen weer weg uit de nationale reeksen.

In 1937 kon Knokke terugkeren in de nationale Bevorderingsreeksen, en er zich handhaven. In 1941/42 speelde de club het seizoen niet uit, omwille van de Tweede Wereldoorlog. De club bleef een paar seizoenen in de middenmoot, tot Knokke in 1946 op twee na laatste eindigde en opnieuw naar de provinciale reeksen zakte. Na een tweetal decennia nationaal voetbal zou de club nu voor de rest van de eeuw in de provinciale reeksen blijven spelen.

In 1997 steeg de club dankzij een titel in Tweede Provinciale naar de hoogste provinciale afdeling. In 2000 zakte men naar Tweede Provinciale, nadat er een tijd onduidelijkheid was in een omkoopzaak rond Eendracht Wervik. Eersteprovincialer Wervik, dat normaal zou promoveren naar Bevordering, was aanvankelijk schuldig bevonden, en zou daarom moeten degraderen, wat het behoud zou betekenen voor Knokke. Uiteindelijk kreeg Wervik gelijk, promoveerde, en Knokke degradeerde zo toch. Na een jaar kon de club toch terugkeren naar het hoogste provinciale niveau. In 2008 ging ex-international Sven Vermant na het beëindigen van zijn profcarrière voor Knokke voetballen.

In 2012 zakte Knokke naar Tweede Provinciale, maar kon na een seizoen via de eindronde terugkeren. In Eerste Provinciale ging Knokke verder op zijn elan en het werd er in 2014 kampioen. Na 67 jaar provinciaal voetbal promoveerde de club zo nog eens naar de nationale reeksen.

Twee opeenvolgende titels zorgden ervoor dat de club in 2017 naar de eerste klasse amateurs promoveerde. Na een nieuw successeizoen eindigde Knokke als tweede in de eindstand, waardoor het mocht deelnemen aan de eindronde voor promotie. Knokke won de eindronde, maar vroeg geen licentie aan voor Eerste klasse B waardoor niet Knokke maar Lommel SK (dat eerste geworden was in de eindstand) promoveerde.

Het jaar erop eindigde de koninklijke voetbalvereniging als laatste in de eindrangschikking, waardoor het naar Tweede Amateurklasse zakte. Het werd daar wel overtuigend kampioen, al ging dat wel op een bijzondere manier. Vanwege het COVID-19-virus besloot de KBVB op 27 maart 2020 om alle competities stop te zetten en de eindrangschikking vast te stellen. De kustploeg speelde 24 wedstrijden in Tweede Amateurklasse en eindigde met 63 punten bovenaan, waardoor het promotie afdwong naar Eerste Amateurklasse.

Selectie 2021/22

Resultaten

Trainers

 2011-2012  Roland Verhaeghe,  Henk Houwaart
 2012-2013  Henk Houwaart,  Ignace Lankriet
 2013-2014  Ignace Lankriet
 2014-2015  Ignace Lankriet,  Yves Van Borm
 2015-2016  Yves Van Borm
 2016-2017  Yves Van Borm
 2017-2018  Yves Van Borm
 2018-2019  Yves Van Borm,  Lorenzo Staelens,  Yves Van Borm
 2019-2020  Yves Van Borm
 2020-2021  Yves Van Borm

Bekende (oud-)spelers 
  Kristof Arys
  Bart Biemans
  Frederik Boi
  Kenneth Brylle
  Michael Clepkens
  Cor Gillis
  Niels Mestdagh
  Alessio Staelens
  Peter Van der Heyden
  Dennis van Wijk
  Sven Vermant
  Jonas Vervaeke
 Frank Demouge

Bekende (oud-)trainers
  Leen Barth
  Kenneth Brylle
  Henk Houwaart
  Yves Van Borm
  Florimond Vanhalme
  Dennis van Wijk

Externe links
 Officiële website

Vlaamse voetbalclub
Sport in Knokke-Heist
Knokke
Sportvereniging in West-Vlaanderen